luidspreker (Engels: speaker)
speaker (voorzitter), een voorzitter van een Angelsaksisch parlement,
Speaker van het Britse Lagerhuis, de voorzitter van het Britse Lagerhuis
Voorzitter van het Huis van Afgevaardigden (Verenigde Staten) de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden (Verenigde Staten)